Owen is de Engelse variant van de Welshe voor- en achternaam Owain, die vooral in Engelstalige streken voor komt. De Schots-Ierse variant is Eoghan.

Bekende personen met Owen als voornaam 

 Owen Hargreaves, Engels profvoetballer
 Owen Wilson, Amerikaans acteur
 Owen Wijndal, Nederlands profvoetballer

Bekende personen met Owen als achternaam 

 Clive Owen, Engels acteur
 David Owen, Engels politicus
 John Owen, puriteins predikant
 Mark Owen, Engels muzikant, lid van Take That
 Michael Owen, Engels voetballer
 Richard Owen, Brits bioloog
 Robert Owen, Welsh sociaal hervormer
 Wilfred Owen, Engels dichter

Plaatsen genaamd Owen 
 Owen, een gemeente in Baden-Württemberg, Duitsland
 Owen, een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Owen, een dorp in Zuid-Australië

Andere betekenissen 
 Owen, een Amerikaanse indie-band rondom muzikant Mike Kinsella